Вечевая площадь () расположена в Галицком районе Львова, в историческом центре города, между ,  и Нижний замок. Длина сторон площади составляет 61 метр, а ширина — 44 метра.

История 
В XVIII—XIX веках территория нынешней Вечевой площади была частью площади, известной как Каструм (замок), располагавшейся у оборонительного Нижнего замка, разобранного в начале XIX века. В советский период здесь находилась автостоянка, а на широких белых глухих стенах тыльных сторон домов, располагавшихся по адресу проспект Ленина (ныне — проспект Свободы) № 22 и № 24, был установлен большой экран, на котором вечером демонстрировались кинофильмы или ретранслировали телепрограммы. С 1990 года площадь стала именоваться Вечевой.

В начале 1990-х годов на Вечевую площадь переместился стихийный художественный рынок «», впервые организованный ещё в годы Перестройки на территории бывшей детской площадки на пересечении улиц  и Армянской. Во-многом этому переезду поспособствовал второй молодёжный фестиваль альтернативной культуры и нетрадиционных жанров искусства «», проходивший во Львове в 1992 году.

С 2008 года предпринимаются попытки закрыть «Вернисаж» под разными предлогами — от «организации стихийной торговли» до планов по строительству гостиницы. Подобные инициативы местных властей вызывали протесты со стороны местной общественности, в результате чего ликвидации «Вернисажа» удавалось избежать. В итоге, 7 февраля 2013 года Львовским городским советом было принято решение об обустройстве рынка «Вернисаж».

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Площади Львова
Галицкий район (Львов)